Pablo O. Tecson (1859-1940), brigadegeneraal tijdens de Filipijnse revolutie en later gouverneur van Bulacan;
 Pablo R. Tecson (1861-?), advocaat, secretaris Malolos Congres en lid van het Filipijns Huis van Afgevaardigden.